Hinder kan syfta på:

 Hinder – i en hästtävling, se Banhoppning
 Hinder – i en friidrottsgren, se Hinderlöpning
 Hinder (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband